Fundamentalt engelsk har flere betydninger:

Fundamentalt engelsk (Basic English)
Fundamentalt engelsk (ordliste)